Лентин (Lentinus) — рід грибів родини трутовикових (Polyporaceae). Класифіковано у 1825 році.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростають:
 Lentinus arcularius (Polyporus arcularius)
 Lentinus brumalis (Polyporus brumalis)
 Lentinus substrictus (Lentinus ciliatus, Polyporus ciliatus)
 Lentinus tigrinus

Галерея

Назва 
Назва роду Lentinus походить від латинського lent, що означає «податливий», та inus, що означає «схожий».

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 122 види роду Lentinus:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1825. Systema Orbis Vegetabilis. 1:1-374 - P.77

Роди грибів
Трутовикові